Харютченко Валерий Дмитриевич (род. 1 октября 1948 г.) — ведущий актёр, режиссер Тбилисского государственного академического русского драматического театра им. А. С. Грибоедова.

Биография 
Родился 1 октября 1948 года на острове Шумшу.

В 1971 году окончил Московское театральное училище им. М. С. Щепкина.
С 1971 года — актёр Тбилисского государственного академического русского драматического театра им. А. С. Грибоедова.
В качестве автора инсценировки и режиссёра осуществил постановку спектаклей: «Заплыв по реке забвения» по мотивам повести Р. Брэдбери «451 градус по Фаренгейту», моноспектакля «Мне скучно, бес…чур-чур меня!» по драматическим произведениям А. Пушкина (постановка стала участником II Международного фестиваля моноспектаклей «Solo» в Москве, 2009), «Мистическая ночь с Сергеем Есениным, или Прыжок в самого себя» (спектакль стал участником Тбилисского международного театрального фестиваля, 2013), «Зона турбулентности, или В поисках потерянного рая» по пьесе Э. Олби «Что случилось в зоопарке» (спектакль стал участником Тбилисского международного фестиваля искусств «Gift» имени М. Туманишвили, 2019). В 2019 году В. Харютченко окончил магистратуру Грузинского государственного университета театра и кино имени Ш. Руставели - факультет режиссуры.

Поставил ряд поэтических представлений, в том числе вечер, посвященный поэтам Серебряного века — «Честь тебе, Петербург чародейный!», принявший участие в фестивале, приуроченном к 300-летию города на Неве.

Исполнил аудио-моноспектакль «Важа Пшавела. Гость и хозяин. Перевод Н. Заболоцкого».
Проект был подготовлен по инициативе Министерства спорта и молодежи в рамках государственной программы содействия интеграции этнических меньшинств, проживающих на территории Грузии.

Награды 
 Орден Чести (Грузия).
 Медаль Чести (18 октября 1997 года, Грузия).
 Орден Дружбы (Россия, 10 августа 2006 года) — за большой вклад в развитие и укрепление российско-грузинских культурных связей.
 Медаль Пушкина (Россия, 29 января 2016 года) — за большой вклад в укрепление дружбы и сотрудничества с Российской Федерацией, развитие торгово-экономических и научных связей, сохранение и популяризацию русского языка и культуры за рубежом.
 Награждён правительственной медалью Российской Федерации «В память 300-летия Санкт-Петербурга».
 Благодарность Министра культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации (28 октября 2005 года) — за  заслуги в области развития и сохранения русской культуры и искусства, значительный вклад в укрепление российско-грузинских связей и в связи с 160-летием Тбилисского государственного академического русского драматического театра им. А.С. Грибоедова.
 Обладатель Золотого диплома XI Международного театрального форума «Золотой Витязь» за роль Холстомера в спектакле «Холстомер. История лошади» (реж. А. Варсимашвили).

Значительные роли 
 Бусыгин — «Свидания в предместье» («Старший сын») А. Вампилова (реж. А Товстоногов)
 Олег Кошевой — «Молодая гвардия» А. Фадеева (реж. А. Товстоногов)
 Он — «Райские яблочки» А. Котетишвили (реж. А. Товстоногов)
 Герострат — «Забыть Герострата» Г. Горина (реж. А. Товстоногов)
 Жадов — «Доходное место» А. Островского (реж. Г. Лордкипанидзе)
 Леонид Марголин — «Улица Шолом-Алейхема, 40» А. Ставицкого (реж. Л. Джаши)
 Чацкий — «Горе от ума» А. Грибоедова (реж. Л. Мирцхулава)
 Корбан — «Ловушка» Р. Тома (реж. Г. Чакветадзе)
 Альтер — эго — «Час пик» Е. Ставинского (реж. Г. Жордания, Н. Иоффе)
 Мишель Старо — «Загадка дома Вернье» А. Кристи и Р. Тома (реж. Л. Джаши)
 Платонов — «Яма» А. Куприна (реж. Г. Кавтарадзе)
 Кавалер Бонбиньи — «Принц-Горбун» Ф. Кони (реж. Л. Джаши)
 Коромыслов — «Женщина» Л. Андреева (реж. Г. Кавтарадзе)
 Гаев — «Вишневый сад» А.Чехова (реж. Г. Кавтарадзе)
 Тартюф — «Тартюф» Ж.-Б. Мольера (реж. А. Джакели)
 Король — «Принцесса и свинопас» Г.-Х. Андерсена (пьеса и постановка А. Енукидзе)
 Он — «Russian блюз»: «Жизнь с идиотом» В. Ерофеева (инсценировка произведений русских писателей и постановка А. Варсимашвили)
 Земский врач Кириллов — «Жизнь прекрасна»: «Враги» (инсценировка произведений А. Чехова и постановка А. Варсимашвили)
 Ашуг — «Ханума» А.Цагарели, Г.Канчели (постановка А. Варсимашвили)
 Ильин — «Пять вечеров» А. Володина (реж. Г. Шалуташвили)
 Он — «Кроткая» по Ф. Достоевскому (реж. А. Варсимашвили)
 Иешуа Га-Ноцри — «Мастер и Маргарита» М. Булгакова (реж. А. Варсимашвили)
 Майор Меткаф — «Английский детектив» А.Кристи (постановка В. Николава)
 Купец Анкудим — «Достоевский.ru» (инсценировка и постановка А. Енукидзе по роману Ф. Достоевского «Записки из Мертвого дома», рассказ «Акулькин муж»)
 Он — «Убить мужчину» Э. Радзинского (реж. Г. Маргвелашвили)
 Жевакин — «Женитьба» Н. Гоголя (реж. А. Варсимашвили)
 Холстомер — «Холстомер. История лошади» по повести Л. Толстого (реж. А. Варсимашвили)
 Сарафанов — «Старший сын» А. Вампилова (реж. Г. Маргвелашвили)
 Глов — «Игроки» Н. Гоголя (реж. Г. Маргвелашвили)

Снимался в фильмах 
 «Ночные колокола» (режиссёр Г. Лорткипанидзе)
 «Вера Давыдова» (режиссёр В. Плоткин)
 «Водохранилище» (режиссёр К. Милитаури)
 «Как синие кони» (режиссёр К. Милитаури)
 «Здесь рассвет» (режиссёр З. Урушадзе)
 «1005 дней» (режиссёр Л. Ахобадзе) и др.

Личная жизнь 
Супруга — Инна Безирганова, доктор филологии, журналист, театровед, заведующая музеем Тбилисского государственного академического русского драматического театра им. А. С. Грибоедова.

Брат — Александр Харютченко, композитор, ученик Арама Хачатуряна и Эдисона Денисова, член Союза композиторов
Москвы, доцент кафедры теории и истории музыки Луганской государственной академии культуры и искусств им. Матусовского

Примечания

Ссылки 
 Прыжок в самого себя
 Магический реалист
 Покаяние мистической ночи
 Мистическая «Женитьба» с грузинским акцентом